Sofia Magdalena kyrka kan syfta på:

Sverige
Sofia Magdalena kyrka, Askersund – en kyrkobyggnad som tillhör Askersunds församling i Strängnäs stift
Söderåkra kyrka – en kyrkobyggnad i Växjö stift, kallas även Sofia Magdalena kyrka
Arjeplogs kyrka –  en kyrkobyggnad i Arjeplog, kallas även Sofia Magdalena kyrka
Algutsboda kyrka – en kyrkobyggnad i Algutsboda i Växjö stift,  kallas även Sophia Magdalena kyrka
Sofia Magdalena kyrka, Gävle – Hospitalskyrkan, förstörd i stadsbranden 1869

Finland
 Uleåborgs domkyrka – en nyklassicistisk kyrkobyggnad i Uleåborg
 Esse kyrka – en kyrkobyggnad i Esse
 Vihanti kyrka en kyrka i Vihanti, kallas även Sofia Magdalena
 Sofia Magdalena kyrka, Sastmola – gamla kyrkan i Sastmola kallades Sofia Magdalena